Monarcas
Sancho Lopo (r. 801–812) — Sancho I da Gasconha
Sancho Garcês I de Pamplona (r. 905–925)
Sancho Ordonhes (r. 926–929) — rei da Galiza, vassalo do rei de Leão
Sancho I de Leão (r. 956–958; 960–966)
Sancho I de Aragão (r. 1063–1094) — Sancho V de Navarra (r. 1076–1094)
Sancho I, Conde da Cerdanha (r. 1167–1226) — Conde do Rossilhão ; Conde da Provença 
Sancho I de Portugal (r. 1185–1211)

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]